Дмитрий Васильевич Русаков (24 июня 1929 — 10 февраля 2002) — передовик советского сельского хозяйства, бригадир колхоза имени А. Матросова Ишимского района Тюменской области, Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Родился в 1929 году в деревне Воронина, ныне Ишимского района Тюменской области в крестьянской русской семье.

Окончил неполную школу. В начале войны, в 13 лет, пришлось работать. Трудоустроился в местный колхоз "Большевик", на мельницу. С 1943 по 1951 годы работал трактористом в колхозе имени Фрунзе в родном деревне.

С 1951 года и до выхода на заслуженный отдых трудился в колхозе Александра Матросова Ларихинского района. Был кладовщиком, с 1955 года стал работать заведующим фермой. С 1963 года - бригадир полеводческой бригады. К концу 1960-х годов урожайность в бригаде ежегодно была свыше 30 центнеров зерновых с гектара, надои молока превысили 3200 килограммов, а поголовье свиней выросло до 6500 голов. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года за достижение высоких показателей в производстве продукции сельского хозяйства Дмитрию Васильевичу Русакову присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

С сентября 1976 года работал в должности заместителя председателя колхоза. Являлся депутатом Ларихинского сельского совета. В 1982 году избран освобождённым председателем партийного комитета колхоза. В октябре 1990 года вышел на пенсию.  

Проживал в селе Лариха. Умер 10 февраля 2002 года. Похоронен на сельском кладбище.

Награды 
За трудовые успехи удостоен:
 золотая звезда «Серп и Молот» (08.04.1971)
 орден Ленина (08.04.1971)
 Орден Трудового Красного Знамени (22.03.1966)
 другие медали.

Память 
 В 2017 году в Ларихинском сельском поселении установлена мемориальная доска. 
 В 2015 году в селе Стрехнино его портрет размещён на Аллее Героев.

Примечания

Литература  
 Большая Тюменская энциклопедия в 4-х томах. - Тюмень, 2004-2009. 
 Ишимская энциклопедия. - Тюмень, 2010.

Ссылки 
 

Трактористы
Члены КПСС
Депутаты сельских советов СССР